Een van de landen in de eurozone, dus een land waar de euro als betaalmiddel wordt gebruikt. Het woord euroland begint dan met een kleine letter.
De eurozone, dus alle landen waar de euro als betaalmiddel wordt gebruikt samen. Het woord Euroland wordt dan met een hoofdletter geschreven.
Euroland (winkelketen), een Nederlandse winkelketen.